La Cour populaire suprême désigne la plus haute cour dans le système judiciaire :
De la Chine : Cour populaire suprême chinoise
Du Viêt Nam : Cour populaire suprême vietnamienne

Homonymie